Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1973/1974 vanns av Hajduk Split före Velež. Då båda lag hamande på samma poäng var det till slut målskollnaden som avgjorde. NK Hajduk Split tog därmed sin sjunde titel, och sn femte efter World War II) andra världskriget.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångare. Vinst gav två poäng, och oavgjort en.

Spartak Subotica och Sutjeska Nikšić flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1972/1973 efter att ha slutat sist i serien. Uppflyttade klubbar var Proleter Zrenjanin och NK Zagreb.

Serietabell

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller
1974 Kup Marsala Tita

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1973/1974
1973 i Jugoslavien
1974 i Jugoslavien